Margaretha van Pommeren (1518-1569), dochter van George I van Pommeren en gehuwd met Ernst van Brunswijk-Grubenhagen (1518-1567)
 Margaretha van Pommeren (1553-1581), dochter van Filips I van Pommeren en gehuwd met Frans II van Saksen-Lauenburg